Генна́дий Андре́ев:
 Андреев, Геннадий Васильевич (1950—2002) — русский астроном-математик, исследователь глобальных катастроф, общественный деятель.
 Андреев, Геннадий Дмитриевич (род. 1938) — украинский советский архитектор.
 Андреев, Геннадий Львович (в монашестве Матфей; род. 1971) — архиерей Русской Православной Церкви, епископ Скопинский и Шацкий.
 Андреев, Геннадий Митрофанович (1932—2015) — советский и российский государственный деятель.